Радикална странка може бити:

 Народна радикална странка, српска странка из 19. и 20. века у Краљевини Србији и Краљевини СХС
 Самостална радикална странка, отцепљено крило претходне странке у Краљевини Србији 
 Српска народна радикална странка, српска странка у Аустроугарској крајем 19. и почетком 20. века
 Српска радикална странка (Милан Стојадиновић), политичка странка у Краљевини Југославији
 Српска радикална странка, данашња политичка странка која дјелује у Србији
 Српска радикална странка (РСК), политичка странка у Републици Српској Крајини
 Српска радикална странка Републике Српске, данашња политичка странка која дјелује у Републици Српској
 Српска радикална странка „9. јануар”, данашња политичка странка која дјелује у Републици Српској
 Српска радикална странка др Војислав Шешељ, данашња политичка странка која дјелује у Републици Српској
 Српска радикална странка др Војислав Шешељ (Црна Гора), бивши назив садашње Странке српских радикала, која делује у Црној Гори

- такође:
 колоквијални назив за Југословенску радикалну заједницу, политичку странку у Краљевини Југославији

Види још 
 Српска радикална странка (вишезначна одредница)